

Sigle 
 Codex Juris, detto anche Codex Justinianus, raccolta di decreti imperiali redatta sotto Giustiniano I.
 Cobra Jet
 Carl Johnson – Protagonista del videogioco Grand Theft Auto: San Andreas

Codici 
 CJ – codice vettore IATA di China Northern Airlines
 CJ – codice FIPS 10-4 delle Isole Cayman
 CJ – codice ISO 3166-2:RO della distretto di Cluj (Romania)

Religione 
 C.J. – Congregatio Jesu

Altro 
 cJ – simbolo di centiJoule
 CJ – abbreviazione per The Courier-Journal, un quotidiano di Louisville (Kentucky, USA)
 CJ – abbreviazione per Chemin de fer du Jura, una compagnia ferroviaria delle montagne giurassiane in Svizzera
 CJ – rapper statunitense
 CJ – abbreviazione di C.J. Ramone, bassista dei Ramones
 CJ Group – azienda sudcoreana